Нураба́дский район () — район республиканского подчинения в Таджикистане.

Районный центр — посёлок городского типа Дарбанд (до 1998 г. — районный центр располагался в селе Мехробод), расположенный в 135 км восточнее города Душанбе. Территория Нурабадского района составляет 928 км².

В русскоязычных СМИ Таджикистана также встречается другой вариант русского названия — Нурободский район.

История 
Исторически регион назывался Дарбанд. В средние века в Дарбанде была расположена пограничная крепость или контрольно-пропускной пункт. Термин «дарбанд», отраженный в названии региона, связан именно с этими понятиями и образован из слов «дара» и «банд», то есть «преграда в ущелье».

Находившаяся в городе крепость играла роль пограничного пункта и вместе с ущельем, стеной и крепостью Рашт, входила в единую систему естественных рубежей и оборонительных сооружений, преграждавших путь тюрков-кочевников, совершавших набеги на таджикские земли.

Образован 19 января 1936 года как Дарбандский район в составе Таджикской ССР и практически сразу был переименован в Комсомолабадский район. В 1938—1939 годах входил в Гармский округ, а в 1939—1955 годах — в Гармскую область. 28 сентября 1955 года к Комсомолбадаскому району была присоединена часть территории упразднённого Тавильдаринского района, а 4 марта 1959 года — часть территории упразднённого Оби-Гармского района.

В 1991 году было возвращено историческое название — Дарбандский район. Постановлением Маджлиси Милли Маджлиса Оли Республики Таджикистан № 390 от 7 апреля 2003 года переименован в Нурабадский район.

География 
Нурабадский район расположен в Раштской долине. На севере граничит с Раштским районом, на западе — с Вахдатским и Рогунским районами, на востоке — с районом республиканского подчинения Сангвор, на юге — с Бальджуванским районом Хатлонской области.

Население 
Население по оценке на 1 января 2016 года составляет 74 200 человек, в том числе городское — в посёлке Дарбанд — 1,7 % или 1200 человек.

Административное деление 
В состав Нурабадского района входят 1 посёлок городского типа Дарбанд и 8 сельских общин ():

Главой Нурабадского района является Председатель Хукумата, который назначается Президентом Республики Таджикистан. Главой правительства Нурабадского района является Председатель Хукумата. Законодательный орган Нурабадского района — Маджлис народных депутатов, который избирается всенародно на 5 лет.

Примечания 

Нурабадский район (Таджикистан)